Verstegen ist der Familienname folgender Personen:

 Margarete Verstegen (1929–2008), deutsche Politikerin (CDU)
 Mark Verstegen (* 1969), US-amerikanischer Fitnessexperte und -trainer
 Richard Verstegen (um 1548–1640), holländisch-englischer Schriftsteller
 Ute Verstegen (* 1970), deutsche Christliche Archäologin
 Willem Verstegen († 1659), Kaufmann im Dienste der niederländischen Ostindien-Kompanie, Leiter der Niederlassung Dejima in Japan